Montaner - en francès i occità - és un municipi francès, al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Cantó de Montaner